95-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

 95-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в ноябре 1923 года
 95-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована 15 июня 1942 года
 95-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована 15 апреля 1943 года